Josep Maria Vallès i Casadevall (1940), advocat i polític català
 Josep Maria Vallès i Ribot (1849-1911), polític català